Карьялайнен () — финская фамилия, означающая «карел, житель Карелии», а также топоним.

Носители фамилии 
 Карьялайнен, Ахти (1923—1990) — финский политический деятель, премьер-министр Финляндии в 1962—1963, 1970—1971 годах.
 Карьялайнен, Йоуко (род. 1956) — финский лыжник, призёр Олимпийских игр 1980 и 1984 годов.
 Карьялайнен, Катя (род. 1962) — финская конница, призёр Паралимпийских игр 2012 года.
 Карьялайнен, Куста (1871—1919) — финский языковед, специалист по хантыйскому языку.
 Карьялайнен, Маркку (род. 1966) — финский кёрлингист на колясках.
 Карьялайнен, Мартти (1768—1839) — карельский рунопевец.
 Карьялайнен, Матти Антеро (1946—2013) — финский акустик.
 Карьялайнен, Олли-Пекка (род. 1980) — финский метатель молота, чемпион Европы 2006 года.
 Карьялайнен, Осмо (1940—2013) — финский лыжник.
 Карьялайнен, Сари (род. 1968) — финская кёрлингистка на колясках.
 Карьялайнен, Хенри (род. 1986) — финский автогонщик.

Средства массовой информации
 «Карьялайнен» — региональная газета провинции Северная Карелия в Финляндии.

Топонимы 
 Карьялайнен — название посёлка Лужки в Ленинградской области России до 1948 года.